Słowacka Extraliga siatkarzy 2013/2014 – 22. sezon walki o mistrzostwo Słowacji organizowany przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (słow. Slovenská Volejbalová Federácia, SVF). Zainaugurowany został 28 września 2013 roku i trwał do 24 kwietnia 2014 roku.

W sezonie 2013/2014 w Pucharze CEV Słowację reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge - . Jednakże zeszłoroczny zwycięzca rozgrywek o mistrzostwo Słowacji Volley Team UNICEF Bratislava z powodu problemów finansowych nie przystąpił do obrony krajowego tytułu.

Mistrzem Słowacji została drużyna , która w finale fazy-play-off pokonała zespół .

System rozgrywek 
 Pierwsza faza: uczestniczyło w niej 8 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Pięć najlepszych awansowało do rywalizacji o miejsca 1-6, a trzy pozostałe do rywalizacji o miejsca 7-9.
 Druga faza: do drużyn rywalizujących o miejsca 1-6 dołączył zespół grający w Lidze Środkowoeuropejskiej. W obu grupach rywalizujących o miejsca 1-6 i 7-9 zespoły rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Wszystkie drużyny z grupy 1-6 i dwie najlepsze z grupy 7-9 awansowały do fazy play-off. Najsłabsza drużyna z grupy 7-9 dołączyła do rywalizacji w barażach z dwiema drużynami z niższej ligi.
 Trzecia faza: składała się z fazy play-off i baraży. W fazie play-off drużyny rozegrały ćwierćfinały (do trzech zwycięstw), dwumecze o miejsca 5-8, półfinały (do trzech zwycięstw), dwumecz o 7. miejsce, dwumecz o 5. miejsce, mecze o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz mecze finałowe (do czterech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Słowacji. W barażach rywalizowały 3 drużyny, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Dwie najlepsze zapewniły sobie udział w najwyżej klasie rozgrywkowej w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

Tabela

Druga faza

Grupa 1-6

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

Tabela

Grupa 7-9

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Runda I

Ćwierćfinały 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

Runda II

Mecze o miejsca 5-8 
(dwumecze)

 
 
|}

 
 
|}

Półfinały 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

 
 
 
|}

Runda III

Mecze o 7. miejsce 
(dwumecz)

 
 
|}

Mecze o 5. miejsce 
(dwumecz)

 
 
|}

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

Finał 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

Baraże

Drużyny uczestniczące

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 na Słowacji
2013 w piłce siatkowej
2014 na Słowacji
2014 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji